Соревнования по лёгкой атлетике в беге на 1500 метров среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 7 и 9 июля 2013 года на стадионе «Центральный».

Медалисты

Результаты

Первый раунд

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Ссылки 
 Результаты 1-го забега
 Результаты 2-го забега
 Результаты 3-го забега

Лёгкая атлетика на летней Универсиаде 2013